Минулорічні чемпіони Жан-Жульєн Роєр та Горія Текеу не змогли захистити титул, програвши в другому колі. 

Майк Браян, Олівер Марах та Джон Пірс претендували на лідерство в парному рейтингу ATP. 

Перемогла американська пара Майк Браян та Джек Сок. Бран зберіг за собою першу позицію в світовому рейтингу.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела

Зовнішні посилання

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2018 у тенісі